Крутовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Крутовский сельсовет — в Володарском районе Астраханской области.
 Крутовский сельсовет — в Щигровском районе Курской области.
 Крутовский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Крутовский сельсовет — название Большекрутского сельсовета Московской области в 1925—1926 годах.
 Крутовский сельсовет — в Зарайском (до 1930), Каширском (1930—1935), Мордвесском (1935—1936) и Серебряно-Прудском (1936—1954, 1976—1994) районах Московской области
 Крутовский сельсовет — в Петровском районе Тамбовской области.